«Morne Rouge» puede referirse a:
 Morne Rouge, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaine-du-Nord.
 Le Morne-Rouge, comuna francesa situada en la isla de Martinica.